110. Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Eintracht-Stadion w Brunszwiku 17 i 18 lipca 2010.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Niemiec w półmaratonie rozegrano 18 kwietnia w Bad Liebenzell.

Mężczyźni

Kobiety

Chód na 20 km 
Mistrzostwa Niemiec w chodzie na 20 kilometrów rozegrano 30 maja w Naumburgu. Chód kobiet wygrała, nieklasyfikowana w mistrzostwach Niemiec, Czeszka Zuzana Schindlerová (1:35:33).

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Niemiec w wielobojach rozegrano 26 i 27 sierpnia w Poczdamie.

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa Niemiec w biegu na 10 kilometrów rozegrano 11 września w Ohrdruf.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w Niemczech
2010 w lekkoatletyce
Brunszwik
2010
Sport w Dolnej Saksonii